Велике пограбування потяга:
 Велике пограбування потяга — фільм Едвіна Портера, 1903 рік.
 Велике пограбування потяга — фільм Зигмунда Любина, 1904 рік.